George W. Emery – amerykański prawnik i polityk
 George Emery – brytyjski przedsiębiorca i konstruktor samochodów, założyciel Emeryson